Lastras kan syfta på:

 Campobello Island, en ö i Kanada
 Campobello di Licata, en ort och kommun i kommunala konsortiet Agrigento i regionen Sicilien 
 Campobello di Mazara, en ort och kommun i kommunala konsortiet Trapani i regionen Sicilien

Se även 

 Campo Bello